Perfect World Mobile (кит. 完美世界手游, кор. 완미세계, яп. パーフェクトワールド) — MMORPG для платформ Android и iOS от разработчиков Perfect World Games. Является продолжением популярной клиентской игры Perfect World, вышедшей в 2006 году.

Игра анонсирована в 2016 году, как мобильная версия MMORPG Perfect World. За основу взят оригинальный мир и сюжет игры. Perfect World Mobile выпустили на китайском языке 6 марта 2019 года. Позже анонсировали версию для Европы и Северной Америки.

Геймплей 
Perfect World Mobile: Начало — ролевая игра в азиатском стиле и духе фэнтези, в которой игроку доступно 3 расы и 9 классов персонажей. Каждый из представленных архетипов обладает уникальными боевыми способностями.

Разработка и Релиз 
Проект Perfect World International Mobile анонсирован в 2016 году, на выставке Tokyo Game Show 2016 , как мобильная версия популярной на PC MMORPG Perfect World. Релиз был запланирован на конец 2017 года, но так и не состоялся. Игра предназначалась для планшетов.

Китайская версия игры Perfect World Mobile была анонсирована на конференции «Tencent UP» 24 апреля 2018 года. Игра основана на механиках и сюжете проекта Perfect World International Mobile, который анонсировали в 2016 году.

Закрытый бета-тест Perfect World Mobile в Китае проходил с 27.09.2018 по 01.02.2019. Открытый бета-тест китайской версии прошел с 09.08.2018 по 01.09.2018. На открытый бета-тест китайской версии записалось более трех миллионов игроков.

Релиз китайской версии Perfect World Mobile анонсировали 22 февраля 2019 года. Проект вышел на территории Китая 6 марта 2019 года для Android и iOS. За первые 12 часов игру скачали 2,6 миллиона раз.

Анонс европейской версии игры состоялся 25 июля 2019 года. Релиз состоялся 29 августа 2019. Северо-Американская версия вышла 4 сентября. Русскоязычную версию анонсировали 12 августа 2019 года. Позже релиз русскоязычной версии был перенесен на неопределенный срок.

Примечания